Суперлига 2020/2021 () — 108-й сезон чемпионата Дании по футболу. Он начался 11 сентября 2020 года и закончился 24 мая 2021 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эсбьерг», «Хобро» и «Силькеборг». В лигу пришел «Вайле»

Клубы-участники

Турнирная таблица

Регулярная группа

Чемпионская группа

Группа вылета

Плей-офф за 2-й кв. раунд Лиги конференций 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Дании на soccerway

Чемпионат Дании по футболу
Дания
Спорт в Дании в 2020 году
Спорт в Дании в 2021 году